Station Moskva Oktjabrskaja, een van de negen kopstations in Moskou
 Oktjabrskaja (metrostation Novosibirsk), een station van de metro van Novosibirsk
 Oktjabrskaja (metrostation Minsk), een station van de metro van Minsk
 Oktjabrskaja (metrostation Moskou, Kaloezjsko-Rizjskaja-lijn), een station van de zuidradius van lijn 6 van de metro van Moskou
 Oktjabrskaja (metrostation Moskou, Koltsevaja-lijn), een station van de Moskouse ringlijn